Экспобанк - АО «Экспобанк», российский банк, основанный в 1994 году;

 Экспобанк - российский банк, основанный в 1992 году, в 1995 году переименован в банк «Пересвет».